Akischin ist der Familienname folgender Personen:

 Anatoli Iwanowitsch Akischin (* 1926), sowjetischer bzw. russischer Physiker
 Andrei Anatoljewitsch Akischin (1963–2016), russischer Handballspieler und -trainer 
 Leonid Iljitsch Akischin (1893–1966), russischer Maler